Caroline Wozniacki era la detentrice del titolo e si è riconfermata battendo in finale Anastasija Pavljučenkova con il punteggio di 6-0, 7-5.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il primo turno

  Garbiñe Muguruza (semifinale)
  Karolína Plíšková (quarti di finale)
  Caroline Wozniacki (campionessa)
  Johanna Konta (secondo turno)
  Dominika Cibulková (quarti di finale, ritirata)

 Agnieszka Radwańska (ritirata)
 Angelique Kerber (semifinale)
 Kristina Mladenovic (primo turno)
 Caroline Garcia (quarti di finale)

Qualificate 

  Magda Linette (secondo turno)
  Madison Brengle (primo turno)

 Hsieh Su-wei (primo turno)
 Jana Čepelová (primo turno)

Lucky loser 
  Aljaksandra Sasnovič (primo turno)

Wildcard 

  Kurumi Nara (secondo turno)
  Risa Ozaki (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Toray Pan Pacific Open 2017